Korutany či Korutansko mohou být:
Korutanské vévodství – historická země ve střední Evropě dnes rozdělená mezi:
Korutany – spolkové země Rakouska
Korutany (Slovinsko) – historické území na severu Slovinska
Korutanský region – statistický region Slovinska nerespektující historické hranice Korutan